Opius lucidus (Chen & Weng), een schildwesp
 Opius lucidus (Szepligeti), een schildwesp

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing